

Persone 
 Christopher Nolan (1970) – regista britannico
 Christopher Nolan (1965-2009) – scrittore e poeta irlandese
 Daire Nolan (1968) – danzatore e coreografo irlandese
 Danna Nolan Fewell (1958) – biblista, ebraista e teologa statunitense
 Deanna Nolan (1979) – cestista statunitense
 Eddie Nolan (1988) – calciatore irlandese
 Graham Nolan (1962) – fumettista statunitense
 Han Nolan (1956) – scrittrice statunitense
 Ian Nolan (1970) – ex calciatore nordirlandese
 Jeanette Nolan (1911-1998) – attrice e doppiatrice statunitense
 Jerry Nolan (1946-1992) – batterista statunitense
 Jim Nolan (1927-1983) – cestista statunitense
 John Nolan (1938) – attore britannico
 Jonathan Nolan (1976) – scrittore e sceneggiatore britannico
 Kenny Nolan (...) – cantautore statunitense
 Kent Nolan (1989-2014) – attore canadese
 Kevin Nolan (1982) – calciatore britannico
 Lloyd Nolan (1902-1985) – attore statunitense
 Mary Nolan (1905-1948) – attrice e ballerina statunitense
 Michael C. Nolan (1963) – astronomo statunitense
 Norma Nolan (1943) – modella argentina
 Norman Nolan (1976) – cestista statunitense
 Owen Nolan (1972) – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Paul L. Nolan (1954) – attore statunitense
 Philip Nolan (1771-1801) – pirata e mercante statunitense
 Rick Nolan (1943) – politico statunitense
 Ronnie Nolan (1933) – ex calciatore irlandese
 Sidney Nolan (1917-1992) – pittore australiano

Altro 
 9537 Nolan – asteroide della fascia principale
 Contea di Nolan – contea statunitense del Texas
 Isola Nolan – isola della Terra di Marie Byrd
 Nolangroup – azienda italiana